Miejscowości w USA:
 Pinckney – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Pinckney – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
Gminy w USA:
 Pinckney (ang. Pinckney Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Warren
 Pinckney (ang. Pinckney Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis